Grönsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Grönsjön, sjö i Västerviks kommun,  (8,12 ha)
Grönsjön (Eggby socken, Västergötland), sjö i Skara kommun,  (3,89 ha)
Grönsjön (Norra Lundby socken, Västergötland), sjö i Skara kommun, 
Grönsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Lilla Grönsjön, sjö i Laxå kommun,  (7,3 ha)

Se även 
Grönsjöarna (Tännäs socken i Härjedalen), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn